Pristimantis — род бесхвостых земноводных из семейства Craugastoridae (или из Strabomantidae). Более 570 видов (крупнейший род позвоночных животных). Pristimantis долгое время включался в состав сборного рода Eleutherodactylus, будучи частью семейства Leptodactylidae. Центральная и Южная Америка. Голова примерно такой же ширины, что и тело. Длина тела от 13 мм у самцов P. imitatrix до 73 мм у самок P. lymani. В 2008 году в результате молекулярно-генетических исследований была показана монофилия рода и его близость к родовым таксонам Oreobates, Phrynopus и Lynchius.

Классификация 
На ноябрь 2018 года в род включают 570 видов. Систематическое положение этого рода дискутируется и различается у разных авторов. В настоящее время преобладают два решения: помещать Pristimantis в состав семейства Craugastoridae или в Strabomantidae (подсемейство Strabomantinae).

Примечания

Ссылки 
 Amphibiaweb.org: Pristimantis
 

Craugastoridae